Onderdisctrict in Indonesië
 Mojosari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Mojosari (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Mojosari (Mojotengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Mojosari (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Mojosari (Asembagus), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Mojosari (Kepanjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Mojosari (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Mojosari (Kras), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Mojosari (Mantup), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Mojosari (Mojosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Mojosari (Puger), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java